Алькор — звезда в созвездии Большой Медведицы.
 Алькор — твердотельный радиолокатор обзора лётного поля Х-диапазона волн.

Примечания